Grensmark Posen-West-Pruisen, een provincie van Pruisen
Grensmark Posen-West-Pruisen, Regierungsbezirk in de Pruisische provincie Pommeren